Straßfeld heißen folgende geographischen Objekte:

 Straßfeld (Swisttal), Ortschaft der Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis
 Straßfeld (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
Siehe auch:
 Edelsitz zu Straßfelden